Baptistenkerk (Borne)
 Baptistenkerk (Eindhoven)
 Baptistenkerk (Hoofddorp)
 Baptistenkerk (Treebeek)
 Baptistenkerk (Tweede Exloërmond)